Plusieurs églises portent le vocable de Saint-Germain-d’Auxerre.

En France

Côte-d'Or 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Bligny-sur-Ouche
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Coulmier-le-Sec
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Fontaines-en-Duesmois
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Monthelie
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Poinçon-lès-Larrey
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Vitteaux

Essonne 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Dourdan
Église Saint Germain d Auxerre Nozay

Eure 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Rugles

Orne 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Rémalard

Pyrénées-Atlantiques 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Navarrenx

Seine-et-Marne 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Savigny-le-Temple

Yonne 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Vault-de-Lugny

Val-d'Oise 
 Église Saint-Germain-d'Auxerre de Noisy-sur-Oise

Voir aussi 
 

Auxerre